„Алашке́рт“ () е арменски футболен клуб от град Ереван. Основан през 1990 году. Взема участие в първия независим шампионат на Армения през 1992 година. В началото на 2000 година е разпуснат. Възроден през 2011 година. Домакинските си срещи играе на стадион „Алашкерт“ в Ереван с капацитет 6850 зрители.

Успехи 
 Премиер Лига
  Шампион (4): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21
 Първа лига
  Шампион (1): 2012/13
 Купа на Армения
  Носител (1): 2018/19
  Финалист (1): 2020/21
 Суперкупа на Армения
  Носител (1): 2016, 2018

Участие в европейските клубни турнири

Източници

Външни препратки 
 Профил в www.weltfussballarchiv.com (английски)
 Профил в worldfootball.net (английски)
 Профил в transfermarkt.com
 Профил във footballdatabase.eu
 Профил в soccerway.com

Алашкерт